

Литовськ — село, Закозельська сільська рада, Дорогичинський район, Берестейська область.
 Литовськ — село, Ліснянська сільська рада, Круглянський район, Могильовська область.
 Литовськ — село, Кам'янно-Лавська сільська рада, Шкловський район, Могильовська область.

Литовськ — село, Стародубський муніципальний округ, Стародубський район, Брянська область.

Див. також 
 Берестя (колишній Брест-Литовськ)
 Високе (колишній Високо-Литовськ)
 Литва (значення)